

Cinema 
 Fino alla morte (Indian Romeo and Juliet) – film del 1912 diretto da Lawrence Trimble
 Fino alla morte – film del 1987 diretto da Lamberto Bava
 Fino alla morte (To the Death) – film del 1993 diretto da Darrell Roodt

Letteratura 
 Fino alla morte (Till Death Do Us Part) – romanzo di John Dickson Carr del 1944 
 Fino alla morte (To the Death) – romanzo di Patrick Robinson del 2009

Televisione 
 Fino alla morte (To the Death) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Deep Space Nine